Lungani se poate referi la:

 Lungani, Argeș
 Lungani, Iași
 Lungani (Voinești), Iași

Vezi și 
 Lunga (dezambiguizare)
 Lungești (dezambiguizare)